Чемпионат Исландии по футболу — является 93-м сезоном с момента его создания. Сезон стартовал 15 мая 2004 года и закончился в 19 сентября 2004 года. В чемпионате приняло участие 10 команд.

Команды

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Распределение мест по турам

Ссылки 
 Official website 
 Football-Lineups 

Чемпионат Исландии по футболу
Футбол в Европе в 2004 году
2004 год в Исландии